Cabrol ist der Familienname folgender Personen:

 Ariadna Cabrol (* 1982), spanische Schauspielerin
 Christian Cabrol (1925–2017), französischer Kardiologe, Autor und Politiker
 Fernand Cabrol (1855–1937), französischer Benediktiner
 Henri Cabrol (* 1947), französischer Rugby-Union-Spieler
 Nathalie Cabrol (* 1963), französisch-US-amerikanische Astrobiologin und Planetologin